Василий Кошелев:
 Кошелев, Василий Васильевич (1908—1992) — советский военный деятель, Генерал-майор танковых войск.
 Кошелев, Василий Гаврилович (1915—1949) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кошелев, Василий Илларионович (род. 1972) — советский и молдавский футболист; тренер.